Jeden gniewny Charlie (ang. Anger Management) – amerykański serial komediowy
 Dwóch gniewnych ludzi (ang. Anger Management) – amerykański film komediowy